South Main Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Main Historic District (Grenada, Mississippi), NRHP-ID: 87002345
 South Main Historic District (Bishopville, South Carolina), NRHP-ID: 86000048

Siehe auch:
 South Main Street Historic District
 South Main Street Commercial Historic District
 South Main Street Residential Historic District